Peter Krauss oder Peter Krauß ist der Name folgender Personen:

* Peter Krauß (Schriftsteller) (auch Peter Krauss; 1802–1878), deutscher Schriftsteller und Heimatdichter 
 Peter Krauss (Chemiker) (* 1942), deutscher Chemiker, Hochschullehrer und Politiker 
 Peter Krauss (Sprachwissenschaftler) (* 1942), deutsch-französischer Germanist, Romanist, Jazzpianist, Übersetzer und Sinologe 
 Peter Krauss (Ingenieur), deutscher Ingenieur, Pilot und Unternehmer 

Siehe auch:
 Peter Kraus (Begriffsklärung)